Южная Замбоанга (, , ) — провинция Филиппин на юге полуострова Замбоанга на острове Минданао. Административный центр — город Пагадиан, который одновременно является центром региона IX (Полуостров Замбоанга). В состав провинции входит 26 муниципалитетов и 1 город. Законодательная власть принадлежит совету из 14 членов с вице-губернатором во главе. Глава провинции, обладающий исполнительной властью — губернатор.

География 
На юге территория провинции омывается водами залива Морос. Соседние провинции: на севере — Северная Замбоанга, на западе — Замбоанга-Сибугей, на востоке — Северный Ланао, на северо-востоке — Западный Мисамис.

Климат 
В наиболее сухих местах выпадает 1599 мм осадков в год, максимальный показатель — 3500 мм в год. Температура в течение года не изменяется по сезонам, что характерно для экваториального климата, но колеблется от 22 до 35 °C в зависимости от других факторов.

История 
Название «Замбоанга» происходит от местного слова, означающего «место цветов», «богатая цветами». Это же название носит полуостров, три другие соседние провинции и один из городов этой области. Исторически Южная Замбоанга была центром области, населенной маврами, или филиппинскими мусульманами (см. народы моро) и, кроме неё, в эту область входили ещё четыре округа: Котабато, Давао, Сулу, Ланао. В 1940 году все округа соединились.

В истории, в отличие от других регионов Филиппин, здесь господствовали не испанцы, а мусульмане. Затем, как и в других частях страны, верх одержали американцские колонизаторы. В течение 2-й Мировой войны Филиппины пережили японскую оккупацию. В этот же период административным центром был город Диполог. Временно эту функцию выполнял также город Молаве. В 1952 году Южная Замбоанга выделилась в отдельную провинцию.

Население 
Этническая разнородность явилась одним из важных факторов развития провинции, но в то же время и причиной ряда проблем. С древних времен местное население формировалось из мигрантов. Первыми в этой зоне оказалась народность субанон. За ними последовали народы бисайя, мусульманские народы. Сегодня по статистике здесь представлены этнические группы, говорящие на следующих языках:
 себуано — 77,6 %
 субанон — 9 %
 языки моро — 6,6 %
 чабакано — 1,33 %
 илокано — 1 %
 тагальский — 0,3 %
 другие — 4 %

В жизни местного населения важную роль играет религия. Среди бисайя и говорящих на чабакано, среди выходцев с Лусона распространен католицизм. Распространены в меньшей степени и другие церкви и секты христианского толка: Единая церковь Христа, Адвентисты Седьмого дня, Свидетели Иеговы, Независимая церковь Филиппин.

Административное деление 

В административном отношении делится на 26 муниципалитет и 1 город:

Город 
 Пагадиан (Pagadian City)

Муниципалитеты 

 Аурора (Aurora)
 Байог (Bayog)
 Диматалинг (Dimataling)
 Динас (Dinas)
 Думалинао (Dumalinao)
 Думингаг (Dumingag)
 Гипос (Guipos)
 Хозефина (Josefina)
 Кумаларанг (Kumalarang)
 Лабанган (Labangan)
 Лейквуд (Lakewood)
 Лапуйян (Lapuyan)
 Махайяг (Mahayag)
 Маргосатубиг (Margosatubig)
 Мидсалип (Midsalip)
 Молаве (Molave)
 Питого (Pitogo)
 Рамон Магсайсай (Ramon Magsaysay)
 Сан Мигэль (San Miguel)
 Сан Пабло (San Pablo)
 Соминот (Sominot)
 Табина (Tabina)
 Тамбулиг (Tambulig)
 Тигбао (Tigbao)
 Тукуран (Tukuran)
 Винченцо А. Сагун (Vincenzo A. Sagun)

Ссылки 
 Южная Замбоанга  на сайте Департамента туризма Филиппин

Провинции Филиппин